Каридади ()  —  город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Север штата Сеара. Входит в экономико-статистический  микрорегион Канинде. Население составляет 17 948 человек на 2006 год. Занимает площадь 846,373 км². Плотность населения — 21,2 чел./км².

История 
Город основан в 1958 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 37.425.734,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.218,08 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,618 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сеара